Fosalta ima više značenja:
 Fosalta (Ferara)
 Fosalta (Padova)
 Fosalta (Verona)